U 59 bezeichnet:
 SM U 59, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 59 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

U59